Il doppio maschile del Western & Southern Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

I detentori del titolo erano Mahesh Bhupathi e Leander Paes, che hanno deciso di non giocare insieme. Bhupathi in coppia con Rohan Bopanna è stato sconfitto in finale da Robert Lindstedt e Horia Tecău per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.  

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)

  Leander Paes /  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2012
ATP World Tour 2012